Mörtsjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mörtsjötjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun, 
Mörtsjötjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Mörtsjötjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (5,95 ha)
Mörtsjötjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Inre Mörtsjötjärnen, sjö i Lycksele kommun, 
Yttre Mörtsjötjärnen, sjö i Lycksele kommun,  (1,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn